Nowa Sucha est le nom :
 de la gmina de Nowa Sucha, dans le powiat de Sochaczew, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Nowa Sucha, chef-lieu de cette gmina
 du village de Nowa Sucha, dans le powiat de Węgrów, dans la voïvodie de Mazovie